Giménez bzw. Gimenez ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Giménez i Atenelle (* 1937), katalanischer Pianist
 Albert Giménez (* 1970), katalanischer Pianist und Musikpädagoge
 Alicia Giménez Bartlett (* 1951), spanische Schriftstellerin
 Bruno Giménez (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Giménez (* 1941), spanischer Comiczeichner
 Carlos A. Giménez (* 1954), kubanoamerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Catalino Claudio Giménez Medina (* 1940), paraguayischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Caacupé
 Ceferino Giménez Malla (1861–1936), spanischer Märtyrer, Seliger

 David Giménez Carreras (* 1964), spanischer Dirigent
 Estela Giménez (* 1979), spanische Rhythmische Sportgymnastin
 Henry Giménez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Herminio Giménez (1905–1991), paraguayischer Komponist
 Javier Giménez Noble (* 1953), argentinischer Komponist
 Jerónimo Giménez y Bellido (1854–1923), spanischer Violinist und Komponist
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1913–2009), spanischer Politiker
 José María Giménez (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Giménez (1943–2020), argentinischer Comiczeichner
 Juanjo Giménez (* 1963), spanischer Regisseur
 Julio César Giménez (* 1954), uruguayischer Fußballspieler
 Luciana Gimenez (* 1969), brasilianisches Fotomodell und Fernsehmoderatorin
 Pablo Giménez (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Raúl Giménez (* 1950), argentinischer Opernsänger
 Salvador Giménez Valls (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Lleida
 Santiago Giménez (* 2001), mexikanischer Fußballspieler

 Susana Giménez (* 1944), argentinische Schauspielerin

Siehe auch:
 Jiménez
 Ximénez
 Ximenes